«Итальянец в Варшаве» (, «Джузеппе в Варшаве») — польский чёрно-белый военный фильм, комедия  года.

Сюжет 
Итальянский солдат Джузеппе Сантуччи едет в отпуск на родину с Восточного фронта Второй мировой войны. Его поезд проезжает через оккупированную Польшу. В результате атаки партизан и возникшего замешательства, Джузеппе теряет свой автомат. Пока он его не найдёт, решает скрываться в Варшаве в квартире знакомой Марыси. Эта девушка - участница подполья и занимается нелегальной торговлей оружия. Зато её брат Сташек — художник, который не хочет вмешиваться ни во что опасное. Сташек разгуливает по Варшаве в итальянском мундире Джузеппе, а тем временем Италия переходит на сторону союзников и гитлеровцы арестовывают всех итальянцев подряд. Однако Сташека освобождает из-под ареста Мюттермильх — немецкий караульный, желающий подзаработать на торговле оружием с подпольщиками. Но Сташек далек от подпольной деятельности и не умеет правильно действовать. Из-за угрозы ареста фашистами, Марыся, Сташек и Джузеппе вынуждены бежать в лес, в партизанский отряд. Лишь там, случайно, Джузеппе находит своë оружие - пистолет-пулемёт «Беретта».

В ролях 
 Эльжбета Чижевская — Марыся
 Збигнев Цибульский  — Сташек, брат Марыси
 Антонио Чифарьелло — Джузеппе Сантуччи
 Ярема Стемповский — Мюттермильх
 Кристина Борович — женщина в поезде
 Александер Фогель — торговец в поезде
 Хенрик Хунко — пассажир в поезде
 Анджей Гавроньский — конспиратор Янек
 Рышард Рончевский — конспиратор вручающий Джузеппе награду
 Адам Павликовский — конспиратор принимающий «Сатира»
 Юзеф Перацкий — «Сатир»
 Ядвига Скупник — Зося
 Александер Севрук — Кишке, прослушивающий Сташека
 Войцех Семион — Ханс, пьяный немецкий солдат
 Мечислав Стоор — Фогель, немецкий рядовой
 Здзислав Маклякевич — фальшивый караульный, торговец на базаре
 Тадеуш Шмидт — командир партизанского отряда
 Роман Клосовский — водитель рикши
 Ежи Смык и др.

Ссылки 
 Описание фильма  на сайте filmpolski.pl 
 Кадры из фильма на сайте fototeka.fn.org.pl

Чёрно-белые фильмы Польши
Кинокомедии 1964 года
Кинокомедии Польши
Польские фильмы о Второй мировой войне
Фильмы Станислава Ленартовича
Фильмы киностудии KADR